Серге́й Зага́цкий:
 Загацкий, Сергей Александрович — российский журналист.
 Загацкий, Сергей Рудольфович (род. 1971) — советский пловец, российский тренер по плаванию.